Градишчак може бити:
 Градишчак (Свети Мартин на Мури), насељено место у Општини Свети Мартин на Мури, Међимурска жупанија, Хрватска
 Градишчак (Јуршинци), насељено место у Општини Јуршинци, Сковенија